Нуево Сан Мартин има више значења:

 Нуево Сан Мартин (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Мартин, Пиједра Партида (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Нуево Сан Мартин (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику